Chlaeniellus olivieri é uma espécie de insetos coleópteros pertencente à família Carabidae.

A autoridade científica da espécie é Crotch, tendo sido descrita no ano de 1871.

Trata-se de uma espécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Chlaeniellus olivieri - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Chlaeniellus olivieri - NCBI Taxonomy Database
 Chlaeniellus olivieri - Global Biodiversity Information Facility
 Chlaeniellus olivieri - Encyclopedia of Life

Coleópteros de Portugal
olivieri
Coleópteros descritos em 1871